Helmkruidbloemkever
 Zwanebloemkever